Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2015 проводился в городе Лохья (Финляндия) c 7 по 14 февраля 2015 года. Турнир проводился в 10-й раз. В турнире приняло участие 10 национальных сборных команд.

Чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная России, победившая в финале сборную Китая. Бронзовые медали завоевала сборная Финляндии, победившая в матче за 3-е место сборную Словакии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучшие команды проходят в плей-офф, который разыгрывается по системе плей-офф Пейджа: в первом четвертьфинале играют команды, занявшие 1-е и 2-е места на групповом этапе; победитель выходит сразу в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем второго четвертьфинала между занявшими в группе 3-е и 4-е места; бронзовую медаль разыгрывают проигравший в полуфинале и проигравший в четвертьфинале занявших в группе 3-е и 4-е место.

Команды-участницы чемпионата

Результаты соревнований

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за 7-е место

Тай-брейк 
  3 : 6

Плей-офф

Итоговая классификация 

  Выбывают в турнир группы B (состоялся в ноябре 2015 в городе Лохья, Финляндия) следующего чемпионата мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2015
Международные соревнования по кёрлингу в Финляндии
Спорт в Финляндии в 2015 году
2015 год в кёрлинге
Февраль 2015 года
Чемпионаты мира в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Лохье